Ксенофо́нтов — русская фамилия. Женская форма .

Известные носители 
 
 Ксенофонтов, Гавриил Васильевич (1888—1938) — исследователь якутской этнографии, фольклора и истории.
 
 Ксенофонтов, Игорь Борисович (1939—1999) — заслуженный тренер России по фигурному катанию.
 Ксенофонтов, Павел Васильевич (1890—1928) — руководитель антибольшевистского движения в Якутии.
 Ксенофонтов, Тимофей Иванович (1912—1990) — российский советский живописец и график.
 Ксенофонтов, Филипп Алексеевич (1903—1938) — партийный деятель ВКП(б).

